Городской совет Сагунто — это учреждение, отвечающее за управление городом Сагунто (Испания). Нынешним мэром является Дарио Морено Лерга, член Испанской социалистической рабочей партии (PSPV-PSOE).

Органы управления

Пленум городского совета 
В г. Сагунто каждые четыре года избираются 25 членов совета. Последние муниципальные выборы в Испании прошли 26 мая 2019 года.

Мэрия 
С 1979 года в Сагунто было четырнадцать мэров. Семь из них были от ИСРП, в то время как у Народной партии было пять. У Compromís и Независимой кандидатуры Сагунто было только по одному мэру.

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт

Сагунто